Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoLegg Mason Tennis Classic  2009 prevedevano 24 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (ultimo turno)
 Josselin Ouanna (ultimo turno)
 Chris Guccione (primo turno)
 Santiago Giraldo (Qualificato)
 Brendan Evans (ultimo turno)
 Łukasz Kubot (ultimo turno)

 Yūichi Sugita (primo turno)
 Jesse Witten (primo turno)
 Somdev Devvarman (Qualificato)
 Sébastien de Chaunac (Qualificato)
 Alejandro Falla (Qualificato)
 Takao Suzuki (primo turno)

Qualificati 

 Alejandro Falla
 Somdev Devvarman
 Yūichi Sugita

 Santiago Giraldo
 Sébastien de Chaunac
 Jesse Witten

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2009
ATP World Tour 2009